Фотиниа́не (; )  — последователи религиозного течения в христианстве в IV веке, ереси, названной по имени его основоположника — Фотина Сирмийского.

По учению фотиниан, Иисус Христос хотя и зародился во чреве Девы Марии от Духа Святого, но был только человек. Эту ересь подвергли осуждению и никейцы, и ариане на Антиохийском соборе 344 года и на Миланском соборе 348 года. Согласно 7 правилу Лаодикийского собора 360 года фотиниан в Церковь надо принимать через миропомазание. 

Учение фотиниан было предано анафеме на Константинопольском соборе 381 года: 

Борьба с фотинианами продолжалась очень долго, свидетельством чему служат запрещения императоров Грациана и Феодосия I, запрещение против далматских фотиниан 418 года, постановление Арльского собора 452 года о перекрещивании фотиниан. На юге Франции и в Испании фотиниане слились с бонозианцами и адопционистами.

Фотиниане описаны Филастрием в книге «Liber de Haeresibus» и Августином в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus»; у первого автора это 65 ересь, у второго автора это 45 ересь. У Епифания Кипрского в книге Панарион и у Иоанна Дамаскина в книге «О ста ересях вкратце» фотиниане это 71 ересь. Исидор Севильский (начало VII века) в труде «Этимологии» () описал фотиниан как 37 ересь.

Примечания

Ссылки 
 
 Первый канон II Вселенского собора
 Седьмой канон Лаодикийского собора
 Епифаний Кипрский. Панарион. Против Фотиниан. Ересь пятьдесят первая, а по общему порядку семьдесят первая.
 Булгаков С. В. Справочник по ересям, сектам и расколам
 Никодим (Милаш). Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями. Правила Второго Вселенского Собора, Константинопольского. Правило 1
 Иоанн Дамаскин. О ста ересях вкратце. 73. Фотиниане
 Аврелий Августин («Ереси, попущением Бога, в одной книге») Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».; «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus».
 PL 12 col. 1179  
 John Henry Blunt. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons p. 426
 McClintock and Strong Biblical Cyclopedia. Photinians

История христианства
Еретические течения в христианстве